Als E-Scooter (abgeleitet vom Englischen „to scoot“: ‚sausen‘, ‚brausen‘, ‚sich zügig fortbewegen‘) werden bezeichnet:
 Elektromotorroller (bis 20 km/h, bis 25 km/h, bis 45 km/h, bis 80 km/h)
 Elektro-Tretroller (meist bis 20 km/h), siehe E-Tretroller
 Elektromobile (6 km/h bis 15 km/h)
 Elektrokleinstfahrzeuge (6 km/h bis 20 km/h)